Almasaurus is een geslacht van uitgestorven trematosauride temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën') binnen de familie Latiscopidae. Het is bekend van verschillende schedels en wat postcraniaal materiaal, gevonden in de Argana-formatie in Marokko, die dateert uit het Laat-Trias. 

De typesoort is Almasaurus habazzi, gebaseerd op de syntypen MNHN Xlp A-E. De geslachtsnaam verwijst naar het dorp Alma.

Toen het voor het eerst werd benoemd in 1972, werd Almasaurus geplaatst in zijn eigen superfamilie Almasauroidea. Hoewel de verwante latiscopide Latiscopus disjunctus exoccipitalia bezit die van onderen plaatvormig bedekt zijn door de parasfenoïden (een kenmerk dat suggereert dat het een lid is van de familie Trematosauridae), wordt Almasaurus niet beschouwd als een trematosauride, omdat het een dergelijke bedekking mist. Almasaurus werd door Warren & Black (1985) beschouwd als een capitosauride, omdat het verschillende kenmerken met de groep deelde, waaronder een diep ingekorven squamosum en een gebogen traanbeen, terwijl het zogenaamd geen van de kenmerken vertoonde die verband houden met trematosauriden. Recentere studies hebben echter geconcludeerd dat Almasaurus ofwel een meer basale temnospondyle is dan de clade gevormd uit de dichotomie tussen Capitosauria en Trematosauria of dat het geslacht nauw verwant is aan de trematosauride familie Metoposauridae, misschien een zustertaxon ervan.

Het in 2000 beschreven temnospondyle geslacht Rileymillerus wordt verondersteld nauw verwant te zijn aan Almasaurus.

Hieronder is een cladogram met de fylogenetische positie van Almasaurus, van Schoch (2008):

Uitgestorven amfibieën